Teege ist der Familienname folgender Personen:

 Grete Teege (1893–1959), Abgeordnete des Hessischen Landtags
 Jennifer Teege (* 1970), deutsche Schriftstellerin und Werbetexterin
 Joachim Teege (1925–1969), deutscher Schauspieler und Kabarettist
 Kurt Teege (1912 oder 1913–1942), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Tege
 Thege
 Deege